Столо́вичский сельсове́т () — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Столовичи.

Состав 
В состав сельсовета входят 1 посёлок, 1 агрогородок и 21 деревня:
{|class="wikitable sortable"
|+
! rowspan="2"|Населённый пункт
! rowspan="2"|Статус
! rowspan="2"|Площадь, км²
! colspan="2"|Население
! rowspan="2" class="unsortable" | +/–
! rowspan="2"|СОАТО
! rowspan="2"|Координаты
|-
!2009
!2019
|-
| Антоново|| деревня || 0,3283 || 276 || 65 ||  || 1 204 890 002 ||
|-
| Большая Колпеница|| деревня || 0,14 || 858 || 62 ||  || 1 204 890 005 ||
|-
| Большое Гатище|| деревня || 0,3489 || 53 || 43 ||  || 1 204 890 006 ||
|-
| Домашевичи|| деревня || 0,9202 || 83 || 61 ||  || 1 204 890 011 ||
|-
| Загорье|| деревня || 0,3098 || 21 || 13 ||  || 1 204 890 016 ||
|-
| Заосье|| деревня || 0,3497 || 18 || 7 ||  || 1 204 890 020 ||
|-
| Заполье|| деревня || 0,3222 || 56 || 56 ||  || 1 204 890 021 ||
|-
| Круглики|| деревня || 0,1628 || 1 || 3 ||  || 1 204 890 023 ||
|-
| Малая Колпеница|| деревня || 1,5214 || 751 || 632 ||  || 1 204 890 024 ||
|-
| Меденевичи|| деревня || 1,0219 || 117 || 72 ||  || 1 204 890 025 ||
|-
| Мелеховичи|| деревня || 0,4188 || 30 || 18 ||  || 1 204 890 027 ||
|-
| Михновщина|| деревня || 0,2198 || 6 || 3 ||  || 1 204 890 028 ||
|-
| Новики|| деревня || 0,1038 || 11 || 11 ||  || 1 204 890 026 ||
|-
| Новые Войковичи|| деревня || 0,3749 || 33 || 18 ||  || 1 204 890 029 ||
|-
| Новый Свет|| деревня || 0,3307 || 44 || 43 ||  || 1 204 890 030 ||
|-
| Октябрьский|| посёлок || 0,803 || 368 || 293 ||  || 1 204 890 031 ||
|-
| Поленичицы|| деревня || 0,4911 || 126 || 103 ||  || 1 204 890 036 ||
|-
| Стайки|| деревня || 3,2774 || 458 || 337 ||  || 1 204 890 039 ||
|-
| Старые Войковичи|| деревня || 0,1815 || 8 || 3 ||  || 1 204 890 040 ||
|-
| Столовичи|| агрогородок ''' || 2,2147 || 758 || 702 ||  || 1 204 890 041 ||
|-
| Судари|| деревня || 0,1048 || 25 || 18 ||  || 1 204 890 046 ||
|-
| Торчицы|| деревня || 0,2392 || 32 || 21 ||  || 1 204 890 051 ||
|-
| Тюкантовичи|| деревня || 0,5702 || 141 || 111 ||  || 1 204 890 056 ||
|}Источник:'' 

26 июня 2013 года в состав сельсовета переданы все населённые пункты упразднённого Меденевичского сельсовета — Заосье, Круглики, Меденевичи, Мелеховичи, Михновщина, Новые Войковичи, Стайки, Старые Войковичи, а также часть населённых пунктов Колпеницкого сельсовета — Антоново, Большая Колпеница, Малая Колпеница, Новый Свет.

Культура 

 Музей-усадьба Мицкевичей «Заосье» — филиал учреждения «Государственный музей истории белорусской литературы» в д. Заосье

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком

Сельсоветы Барановичского района